Raasay kan syfta på:

 Isle of Raasay – en ö i Highland, Skottland
 Eilean Ràrsaidh – en ö i Highland, Skottland